Муравка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Муравка — село в Бурейском районе Амурской области.
 Муравка — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Муравка — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Муравка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Муравка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Муравка — железнодорожный разъезд в Похвистневском районе Самарской области.

Украина 
 Муравка — село в Покровском районе Донецкой области.

Реки 
 Муравка — река в Московской области, приток Колпяны.
Муравка — река в Московской области и Москве, правый приток Сходни.
 Муравка — река в Московской области, приток Яхромы.
 Муравка — река в Пензенской области, Мордовии и Нижегородской области, приток Ломовки.
 Муравка — река в Рязанской, Тульской и Липецкой областях, приток Рановы.